Matevž Šparovec (ur. 23 kwietnia 1987 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj, mistrz świata juniorów oraz mistrz Słowenii w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutował 4 lipca 2003 w Velenje, gdzie w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego zajął 29. miejsce. Prawie półtora roku później po raz pierwszy zimą wziął udział w Pucharze Kontynentalnym. 26 grudnia 2004 w Sankt Moritz uplasował się na 36. miejscu, dwa dni później w Engelbergu zdobył pierwsze punkty w zawodach tej rangi za zajęcie 15. pozycji, natomiast 1 stycznia 2005 w Seefeld zajął najwyższe w karierze, 12. miejsce.

W sezonach 2003/2004 i 2004/2005 startował głównie w zawodach Alpen Cup. W klasyfikacji generalnej obu sezonów zajmował miejsca odpowiednio 11. i 6. 26 lutego 2005 w Hinterzarten odniósł jedyne zwycięstwo, wyprzedzając bezpośrednio swoich rodaków Nejca Franka i Roka Mandla.

Šparovec dwukrotnie znalazł się w składzie reprezentacji Słowenii na mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2004 w Strynie indywidualnie uplasował się na 20. miejscu, natomiast wraz z drużyną zajął 5. lokatę. Rok później w Rovaniemi był 23. w indywidualnych zmaganiach, natomiast w zawodach drużynowych Słowenia zdobyła złoty medal. Šparovec znalazł się w składzie razem z Nejcem Frankiem, Mitją Mežnarem i Jurijem Tepešem.

W 2005 podczas uniwersjady w Innsbrucku zajął 8. miejsce w indywidualnym konkursie na normalnym obiekcie. Wziął udział w rywalizacji zespołowej, w której jego drużyna zdobyła złoty medal, jednak był najsłabszym ze Słoweńców i jego wyniki nie zostały uwzględnione w klasyfikacji.

W latach 2004–2005 wraz z klubem Triglav Kranj dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Słowenii w konkursach drużynowych.

Na zakończenie sezonu 2005/2006 wystartował w kwalifikacjach do konkursu na Letalnicy, jednak skok na odległość 179 metrów nie dał mu awansu do zawodów. W następnym sezonie nie dostał szansy udziału w kwalifikacjach, lecz brał udział w testowaniu skoczni jako przedskoczek. Ustanowił wówczas swój rekord życiowy wynoszący 209 metrów.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach uczestniczył we wrześniu 2007, kiedy startował w konkursie FIS Cup w Oberwiesenthal. W marcu 2010 był jednym z przedskoczków na mistrzostwach świata w lotach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Šparoveca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Seefeld – 1 stycznia 2006 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Kranju